Чирешу има више значења:

 Чирешу (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Чирешу (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Чирешу (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Чирешу (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Чирешу (Тимиш), насеље у округу Тимиш у Румунији
 Чирешу (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Чирешу (Браила), општина у округу Браила у Румунији
 Општина Чирешу (Мехединци), општина у округу Мехединци у Румунији